Хуан Валера ():

 Хуан Валера (1824—1905) — испанский писатель.
 Хуан Валера Эспин (род. 1984) — испанский футболист.